Okręty US Navy o nazwie USS  "Twiggs", pochodzącej od Leviego Twiggsa – oficera United States Marine Corps z XIX wieku:
 Pierwszy "Twiggs" (DD-127) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918. Został przekazany Wielkiej Brytanii w 1940 i przemianowany na HMS "Leamington" (G19). Później został przekazany Marynarce Kanadyjskiej w 1942, ale wrócił do Royal Navy w 1943. Później został przekazany ZSRR, gdzie służył jako "Jgoochyi" lub "Zhguchi". Wrócił do Wielkiej Brytanii w 1950 i został złomowany w 1951.
 Drugi "Twiggs" (DD-591) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1943 i zatonął podczas bitwy o Okinawę w 1945.

Twiggs